Премијер лига Босне и Херцеговине у фудбалу 2004/05. била је трећа сезона Премијер лиге Босне и Херцеговине у којој су играли клубови из оба ентитета у Босни и Херцеговини. У лиги је наступило 16. клубова, од чега 5 из Републике Српске и 11 из Федерације БиХ.

Титулу брани екипа Широког Бријега.

Нови чланови лиге су ФК Славија Источно Сарајево из Прве лиге Републике Српске и ФК Будућност Бановићи Прве лиге Федерације уместо ФК Гласинац из Сокоцаћ и НК Бротњо из Читлука који су на крају прошле сезоне испали из Премијер лиге.

Првак лиге иде у квалификације за Лигу шампиона, другопласирани квалификације за УЕФА куп, као и победник купа, а трећепласирани игра у Интертото купу. Ако је победник купа уједно и прва или другопласирана екипа лиге, у УЕФА куп иде трећепласирана екипа, а четвртопласирана екипа игра у Интертото купу.

Састав Премијер лига Босне и Херцеговине у сезони 2004/05.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

 Утакмица 11 кола Славија — Борац Бањалука регистрована је резултатом 3:0 за Славију јер се гости нису појавили на стадиону, Борац је кажњен одузимањем једног бода.
 Утакмица Борац Бањалука — Сарајево регистрована је резултатом 3:0 јер су гости након физичког напада навијач Борца на играче Сарајева одбили да наставе утакмицу.
 Утакмица Будућност Бановићи — Широки Бријег регистрована 3:0 у корист гостију, јер домаћин није на време очистио терен од снега.

Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Резултати клубова у европским такмичењима 2005/06.

Види још 
 Премијер лига БиХ

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Босне и Херцеговине
 BiH soccer

Премијер лига БиХ
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2004/05.